OFDM bzw. oder O.F.D.M. steht für:
 Oromo Federalist Democratic Movement, siehe Föderalistische Demokratische Oromo-Bewegung 
 Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, siehe Orthogonales Frequenzmultiplexverfahren

Abkürzung